Den Titel Ungeduld des Herzens tragen:
 der Roman Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig aus dem Jahre 1939
 der Film Ungeduld des Herzens von Regisseur Maurice Elvey aus dem Jahre 1946
 das Hörspiel Ungeduld des Herzens aus dem Jahr 1961